Вернадовка — топоним:

Россия 
 Вернадовка — исчезнувшее село в Белогорском районе Крыма.
 Вернадовка — посёлок в Пичаевском районе Тамбовской области.
 Вернадовка — станция Куйбышевской железной дороги на линии Пенза — Ряжск.